Het ATP-toernooi van Stockholm 1999 (met de officiële naam Investor Swedish Open 1999) werd van 8 tot en met 14 november 1999 gespeeld in de Zweedse stad Stockholm. Er werd gespeeld op de indoor hardcourtbanen van de Kungliga tennishallen.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Stockholm
ATP-toernooi van Stockholm